Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 4–6, 6–4, 7–6(7–1).

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

estyle.com Classic
2000